Yılmaz è un cognome che può riferirsi a:

Aydın Yılmaz – calciatore turco, di ruolo centrocampista
Burak Yılmaz – calciatore turco, di ruolo attaccante
Cem Yılmaz – attore e comico turco
Mesut Yılmaz – politico turco
Mustafa Yılmaz – scacchista turco
Nevriye Yılmaz – cestista turca
Okan Yılmaz – calciatore turco, di ruolo attaccante
Serra Yılmaz – attrice turca